

Toponymie 
 Brunswick, nom français de la ville allemande Braunschweig, en Basse-Saxe ; 
 Braunschweig, ville d'Afrique du Sud.
 Braunschweig (Allemagne), ville d'Allemagne.

Patronyme  
 Rachel Braunschweig (1968-), actrice suisse.
 Stéphane Braunschweig (né en 1964), metteur en scène français.
 Georges Braunschweig (1892-1975), industriel et mécène suisse, fondateur de L'Echappement Universel et du Club 44.
 Georges Braunschweig (Photographe) (1944–), photographe suisse
 Philippe Braunschweig (1928-2010), industriel et mécène suisse, fondateur de Portescap et du BBL.